'Antonio Rivero puede referirse a:

 Antonio, el Gaucho Rivero, peón de campo rioplatense que lideró un alzamiento contra la ocupación británica de las Malvinas en 1833.
 Antonio Rivero Coello, pedagogo mexicano, nacido en Mérida, Yucatán.
 Padre Antonio Rivero, autor católico perteneciente a la congregación de los Legionarios de Cristo.
 Antonio Rivero Machina (España), Podría ser peor (64 páginas, ISBN 978-84-9002-014-2, Ediciones Hiperión). 2012. Ganador: Premio de poesía joven "Antonio Carvajal"
 Antonio Rivero Taravillo (1963-) escritor, traductor, ensayista y poeta español.